O evento de duplas feminino do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado no Pavilhão 4B do Complexo Esportivo Riocentro com 30 atletas de 8 países no Rio de Janeiro

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Duplas feminino
Badmínton feminino nos Jogos Pan-Americanos